Ле-Гранд-Абержма́н, Ле-Ґранд-Абержман () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 410 км на південний схід від Парижа, 75 км на північний схід від Ліона, 40 км на південний схід від Бург-ан-Бресса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2016 року Ле-Гранд-Абержман, Отонн, Ле-Петі-Абержман i Сонж'є було об'єднано в новий муніципалітет О-Вальроме.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Гранд-Абержман на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ен